A Midsummer Night's Dream of Een Midzomernachtdroom, een romantische komedie van William Shakespeare uit circa 1595

Hiervan afgeleid:

Muziek
Ein Sommernachtstraum, een ouverture (1826) en toneelmuziek (1842) van Felix Mendelssohn
A Midsummer Night's Dream (opera), een opera van Benjamin Britten uit 1960
A Midsummer Night's Dream (ballet), een ballet van George Balanchine uit 1964, op muziek van Mendelssohn
A midsummer night's dream (Hackett), een studioalbum van Steve Hackett

Films 
A Midsummer Night's Dream (1909), een film van Charles Kent
A Midsummer Night's Dream (1935), een film van Max Reinhardt en William Dieterle
A Midsummer Night's Dream (1968), een film van Peter Hall
A Midsummer Night's Dream (1999), een film van Michael Hoffman
A Midsummer Night's Dream (2014), een film van Julie Taymor